Кагра — река в России, протекает по Лоухскому району Карелии.

Вытекает из болот, направление течения — на запад. Устье реки находится в 26 км по левому берегу реки Пундомы. Длина реки составляет 16 км.

Река в общей сложности имеет один малый приток длиной 1,5 км.

Высота устья — 115,2 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ковда от истока до Кумского гидроузла, включая озёра Пяозеро, Топозеро. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000412102000000499.

Примечания 

Бассейн Пундомы
Реки Лоухского района